Martin Rechsteiner – calciatore svizzero naturalizzato liechtensteinese
 Robert Rechsteiner, noto come Rick Steiner – wrestler statunitense
 Scott Carl Rechsteiner, noto come Scott Steiner – wrestler statunitense